Budynek V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu – dawny budynek preparandy katolickiej, obecnie siedziba V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Sienkiewicza 34, w sąsiedztwie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Wydziału Sztuk Pięknych oraz orkiestry wojskowej.

Historia 
Budynek powstał w 1904 roku i pierwotnie mieścił preparandę katolicką. W okresie międzywojennym władze polskie ulokowały tu Pomorską Izbę Rolniczą.

Po II wojnie światowej budynek ponownie zaczął pełnić funkcje oświatowe, stając się od 1958 roku siedzibą V Liceum Ogólnokształcącego. 

W latach 2015–2016 został on odrestaurowany i odnowiono wówczas jego ceglaną elewację, a także wymieniono pokrycie dachowe, drzwi oraz okna.

Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków (nr 1086).

Architektura 
Budynek powstał w stylu neogotyckim i przetrwał do czasów współczesnych w niezmienionej formie architektonicznej. Jego charakterystycznymi elementami są: schodkowy szczyt z blendami po zachodniej i wschodniej stronie budynku, narożne skarpy przyporowe, pełniące funkcje ozdobne oraz schodkowy portal ostrołukowy drzwi wejściowych od ulicy Sienkiewicza.

Galeria

Przypisy 

Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Architektura neogotycka w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków